Le tournoi de tennis de Sopot est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2000, classée en catégorie Tier III, se dispute du 17 au .

Anke Huber remporte le simple dames. En finale, elle bat Gala León García, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Virginia Ruano Pascual et Paola Suárez.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sopot
 Saison 2000 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2000
Sopot
Sport en Pologne en 2000
Tennis en juillet 2000